Змей в Эссексе ():

 Змей в Эссексе (роман) — роман британской писательницы Сары Перри;
 Змей в Эссексе (сериал) — телесериал 2022 года, экранизация романа.